Rue de la Limite peut faire référence à

Rue de la Limite (Liège)
Rue de la Limite (Saint-Josse-ten-Noode)
Rue de la Limite (Woluwe-Saint-Pierre)